Plaats in Indonesië
 Ringinpitu (Tanggungharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Ringinpitu (Kedungwaru), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Ringinpitu (Plemahan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java